El municipio de Divide (en inglés: Divide Township) es un municipio ubicado en el condado de Buffalo en el estado estadounidense de Nebraska. En el año 2010 tenía una población de 386 habitantes y una densidad poblacional de 3,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Divide se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 107.63 km², de la cual 107,6 km² corresponden a tierra firme y (0,03 %) 0,03 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 386 personas residiendo en el municipio de Divide. La densidad de población era de 3,59 hab./km². De los 386 habitantes, el municipio de Divide estaba compuesto por el 99,22 % blancos y el 0,78 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,04 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Nebraska
Localidades del condado de Buffalo (Nebraska)

Comprobación anti-spam ¡NO rellenes esto!